Тетра́да ( – группа из четырёх) может означать:
 Тетрада — бивалент или тетрада гомологичных хромосом.
 Тетрада (образование пыльцы) — группа из четырёх гаплоидных незрелых пыльцевых зёрен, образовавшихся в результате мейотического деления в ходе микроспорогенеза.
 Тетрада (генетика) — группа из четырёх гаплоидных спор, образовавшихся после рекомбинации у некоторых грибов, например, нейроспоры и дрожжей.
 Тетрада в информатике — шестнадцатиричный разряд, равный четырём битам или половине байта.
 Тетрада (астрономия) — четыре подряд лунных затмения